Алекса́ндр Ме́льников:
 Мельников, Александр Александрович (1827—1913) — русский государственный деятель и дипломат, сенатор, действительный тайный советник.
 Мельников, Александр Афанасьевич (1906—2004) — советский киноактёр.
 Мельников, Александр Валериевич (род. 1973) — украинский издатель, директор издательства Украинской академии печати.
 
 Мельников, Александр Георгиевич (1903—1971) — генерал-майор авиации.
 Мельников, Александр Григорьевич (1930—2011) — советский государственный и партийный деятель.
 
 Мельников, Александр Ильич (род. 1940) — народный депутат СССР.
 Мельников, Александр Константинович (1894—1968) — советский генерал-майор.
 Мельников, Александр Маркович (род. 1973) — российский пианист.